Kabinett Tõnisson steht für folgende Regierungen Estlands:

 Kabinett Tõnisson I (1919/1920)
 Kabinett Tõnisson II (1920)
 Kabinett Tõnisson III (1927/1928)
 Kabinett Tõnisson IV (1933)